Saint-Léger oder Saint Léger steht für:
Personen:
 Leodegar von Autun († 678/679), Bischof von Autun, Märtyrer und Heiliger
 Antoinette de Saint Léger (1856–1948), Gastgeberin für Künstler und Schriftsteller

Orte in Belgien:
 Saint-Léger (Belgien), Gemeinde in der Provinz Luxembourg
 Saint-Léger (Estaimpuis), Ort der Gemeinde Estaimpuis, Provinz Hennegau

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Léger (Alpes-Maritimes), Département Alpes-Maritimes
 Saint-Léger (Charente), Département Charente
 Saint-Léger (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Saint-Léger (Haut-Rhin), Département Haut-Rhin
 Saint-Léger (Lot-et-Garonne), Département Lot-et-Garonne
 Saint-Léger (Mayenne), Département Mayenne
 Saint-Léger (Pas-de-Calais), Département Pas-de-Calais
 Saint-Léger (Savoie), Département Savoie
 Saint-Léger (Seine-et-Marne), Département Seine-et-Marne

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Boissy-Saint-Léger, Département Val-de-Marne
 Saint-Léger-aux-Bois (Oise), Département Oise
 Saint-Léger-aux-Bois (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime
 Saint-Léger-Bridereix, Département Creuse
 Saint-Léger-de-Balson, Département Gironde
 Saint-Léger-de-Fougeret, Département Nièvre
 Saint-Léger-de-la-Martinière, Département Deux-Sèvres
 Saint-Léger-de-Montbrillais, Département Vienne
 Saint-Léger-de-Montbrun, Département Deux-Sèvres
 Saint-Léger-de-Peyre, Département Lozère
 Saint-Léger-de-Rôtes, Département Eure
 Saint-Léger-des-Aubées, Département Eure-et-Loir
 Saint-Léger-des-Bois, Département Maine-et-Loire
 Saint-Léger-des-Prés, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Léger-des-Vignes, Département Nièvre
 Saint-Léger-du-Bois, Département Saône-et-Loire
 Saint-Léger-Dubosq, Département Calvados
 Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Département Seine-Maritime
 Saint-Léger-du-Gennetey, Département Eure
 Saint-Léger-du-Malzieu, Département Lozère
 Saint-Léger-du-Ventoux, Département Vaucluse
 Saint-Léger-en-Bray, Département Oise
 Saint-Léger-en-Yvelines, Département Yvelines
 Saint-Léger-la-Montagne, Département Haute-Vienne
 Saint-Léger-le-Guérétois, Département Creuse
 Saint-Léger-le-Petit, Département Cher
 Saint-Léger-lès-Authie, Département Somme
 Saint-Léger-lès-Domart, Département Somme
 Saint-Léger-les-Mélèzes, Département Hautes-Alpes
 Saint-Léger-lès-Paray, Département Saône-et-Loire
 Saint-Léger-les-Vignes, Département Loire-Atlantique
 Saint-Léger-Magnazeix, Département Haute-Vienne
 Saint-Léger-près-Troyes, Département Aube
 Saint-Léger-sous-Beuvray, Département Saône-et-Loire
 Saint-Léger-sous-Brienne, Département Aube
 Saint-Léger-sous-Cholet, Département Maine-et-Loire
 Saint-Léger-sous-la-Bussière, Département Saône-et-Loire
 Saint-Léger-sous-Margerie, Département Aube
 Saint-Léger-sur-Bresle, Département Somme
 Saint-Léger-sur-Dheune, Département Saône-et-Loire
 Saint-Léger-sur-Roanne, Département Loire
 Saint-Léger-sur-Sarthe, Département Orne
 Saint-Léger-sur-Vouzance, Département Allier
 Saint-Léger-Triey, Département Côte-d'Or
 Saint-Léger-Vauban, Département Yonne
 Sus-Saint-Léger, Département Pas-de-Calais

Siehe auch:
 St. Leger
 Saint-Légier-La Chiésaz, Distrikt Riviera-Pays-d’Enhaut, Kanton Waadt, Schweiz
 Leodegar-von-Autun-Kirche,  Kirchen und Kapellen des Hl. Bischofs Leodegar von Autun